Bonnal :

Bonnal est un patronyme porté par  
Ermend-Bonnal (1880-1944), organiste et compositeur français. 
Henri Bonnal (1844-1917), général français.
Jean-Claude Bonnal (1953-), criminel français.
Nicolas Bonnal (1960-), écrivain français.
Nicolas Bonnal (1976-), footballeur français.

Localités  
Bonnal (Doubs) est une commune française du département du Doubs.
Bonnal (Luxembourg) est une section de la commune luxembourgeoise d’Esch-sur-Sûre.
Le lac de Bonnal est un lac naturel français situé entre les départements du Doubs et de la Haute-Saône.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme